Кристиан Майрлеб (род. 8 июня 1972, Вельс, Австрия) — австрийский футболист.

На данный момент тренер любительского клуба «Штадль-Паура». Лучший бомбардир чемпионата Австрии 2005 года (21 мяч). Лучший бомбардир венской «Аустрии» 1999, 2000, 2001 и 2002 годов. Лучший бомбардир клуба «Суперфунд» за всю историю (49 голов).

Примечания

Ссылки 
 Roster — LASK
 Profile — Austria Archive
 
 
 

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Рид»
Игроки ФК «Адмира/Ваккер»
Игроки ФК «Тироль»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Юниорс»
Игроки ФК ЛАСК